Светла́на Аку́лова:
 Акулова, Светлана Владимировна (род. 1980) — директор Московского зоопарка.
 Акулова, Светлана Сергеевна (ныне — Сурцева, род. 1984) — российская волейболистка.